Валентин Соловьёв:
 Соловьёв, Валентин Дмитриевич (1907—1986) — советский вирусолог и эпидемиолог, академик АМН СССР.
 Соловьёв, Валентин Михайлович (1928—1992) — советский деятель, депутат Верховного Совета УССР 7-го созыва, Герой Социалистического Труда.
 Соловьёв, Валентин Петрович (род. 1941) — машинист экскаватора разреза имени 50-летия Октября ПО «Кемеровоуголь», Герой Социалистического Труда.